Cristino puede referirse a:

Cristino. Partidario de la reina regente María Cristina durante las guerras carlistas.

Cristino. Mártir italiano, patrón de la ciudad de Portoferraio (Italia).

Cristino Martos Balbi (* Granada, 13 de septiembre de 1830 - † Madrid, 17 de enero de 1893). Abogado y político español, fue presidente del Congreso de los Diputados y ministro de Estado durante la regencia del general Serrano y durante el reinado de Amadeo I y ministro de Gracia y Justicia durante la I República.

Cristino Nicolaides (2 de enero de 1925) es un exmilitar argentino, que participó de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, integrando la cuarta junta militar que gobernó el país entre 1982 y 1983. 

Cristino García Granda(Sama de Langreo 1914 - Madrid, 21 de febrero de 1946) militante del Partido Comunista, sindicalista y maqui asturiano.

Cristino Mallo (Tuy (Pontevedra) 1905) Pintor y escultor español.

Cristino Sánchez Jiménez(Cantoria, 1915 - Cantoria 1980) fue un político y abogado español, alcalde de Cantoria (Almería).

Cristino de Vera(Santa Cruz de Tenerife, 1931). Pintor español.

Cristino Seriche Bioko (nacido en 1940?) fue primer ministro de la República de Guinea Ecuatorial.

Cristino Bermúdez de Castro(1866 – 1935) General de División y Gobernador Militar y Civil de Alicante durante la Dictadura de Primo de Rivera. Fue también Gobernador de Valencia.